Пивова́рова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Пивоварова, Александра Игоревна (род. 1985) — российская фотомодель.
 Пивоварова, Анастасия Олеговна (род. 1990) — российская теннисистка.
 Пивоварова, Инесса Александровна (род. 1939) — советская баскетболистка.
 Пивоварова, Ирина Михайловна (1939—1986) — русский поэт и прозаик, автор книг для детей.
 
 Пивоварова, Ольга Иосифовна (род. 1956) — советская спортсменка (гребля).
 Пивоварова, Татьяна Леонидовна (1924—2013) — советская и российская актриса.
 Пивоварова, Юлия Леонидовна (род. 1966) — русский поэт.